

Persone
 Alfred Michaux (1859-1937) – avvocato ed esperantista francese
 André Michaux (1746-1801) – botanico ed esploratore francese
 Benny Michaux (1921-1987) – calciatore lussemburghese
 Ernest Michaux (1842-1882) – inventore francese
 François-André Michaux (1770-1855) – botanico e medico francese
 Henri Michaux (1899-1984) – scrittore, poeta e pittore belga naturalizzato francese
 Yulian Michaux (1868-1925) – schermidore russo

Altro
 Sasso di Michaux – reperto archeologico babilonese